George McNaughton est un nom pouvant désigner:

George Kerr McNaughton (1877-1951), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1893-1966), ingénieur civil et hydraulique britannique
 (1897-1991), joueur canadien de hockey sur glace

Voir aussi

McNaughton, George